

Geografia
Argentina
Alta Gracia – città della provincia di Córdoba
Nicaragua
Altagracia – comune del dipartimento di Rivas
Repubblica Dominicana
La Altagracia – provincia della Repubblica Dominicana
Venezuela
Altagracia – località vinicola presso Carora, nello stato di Lara
Altagracia – villaggio nel comune di Gómez, nello Stato di Nueva Esparta
Altagracia de Orituco – città dello stato di Guárico

Onomastica
Altagracia – nome proprio di persona spagnolo femminile